Лаллукка () — финская фамилия.

Известные носители:
 Лаллукка, Юха (род. 1979) — финский лыжник.
 Лаллукка, Юхо (1852—1913) — финский предприниматель, коммерции советник и меценат.